Bukowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bukowa, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Bukowa, un village dans la voïvodie de Łódź
 Bukowa, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bukowa, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Bukowa, un village du powiat de Staszów dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Bukowa, un village du powiat de Włoszczowa dans la voïvodie de Sainte-Croix

Hydrologie
en Pologne
 Bukowa, une rivière affluent gauche de la rivière Boug occidental
 Bukowa, une rivière affluent gauche de la rivière Oder occidentale
 Bukowa, une rivière affluent de la rivière Parsęta
 Bukowa, une rivière affluent de la rivière San